Storegade har flere betydninger:

 Storegade (Aabenraa) – en gade i Aabenraa
 Storegade (Flensborg) – en gade i Flensborg
 Storegade (Esbjerg) – en gade i Esbjerg
 Storegade (Hadsund) – en gade i Hadsund
 Storegade (Haderslev) – en gade i Haderslev
 Storegade (Hobro) – en gade i Hobro
 Storegade (Horsens) – en gade i Horsens
 Storegade (Hvidovre) – en gade i Hvidovre
 Storegade (Randers) – en gade i Randers